L'édition 2017 du tournoi de tennis de Prague se déroule du  au  sur terre en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Mona Barthel remporte l'épreuve en simple, Anna-Lena Grönefeld et Květa Peschke celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Louisa Chirico, de la Japonaise Naomi Osaka et de la Luxembourgeoise Mandy Minella. Elles sont respectivement remplacées par Danka Kovinić, Evgeniya Rodina et Camila Giorgi.

Lauréates 
Mona Barthel remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Kristýna Plíšková. Il s'agit de son  depuis près de 3 ans et de son  sur terre battue.

En double, Anna-Lena Grönefeld et Květa Peschke remportent leur  ensemble en battant en finale la paire tchèque Lucie Hradecká et Kateřina Siniaková. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Prague
Sport en Tchéquie en 2017
Tennis en mai 2017